Алексей Чёрный:
 Чёрный, Алексей Клементьевич (1921—2002) — советский партийный и политический деятель.
 Чёрный, Алексей Лейбович (род. 1945) — советский и российский композитор, режиссёр и педагог.